Die Eishockey-Regionalliga der Spielzeit 2007/2008 musste sich durch eine Vielzahl an Aufsteigern in die Oberliga in der diesjährigen Saison wieder einmal reformieren. Die Veränderungen hielten sich diesmal jedoch in Grenzen. Die Regionalliga Nordost trat in zwei getrennten Vorrunden an, stellte aber nach einer gemeinsamen Endrunde einen Aufstiegsplatz. Die Regionalligen Nordrhein-Westfalen und Hessen, sowie die Baden-Württemberg-Liga spielten in einer gemeinsamen Endrunde einen Aufsteiger aus, der durch die nächstbeste platzierte Mannschaft, aus dem nicht den Sieger stellenden Landesverband, ergänzt wurde. Aus der Bayernliga waren der Meister und der unterlegene Playoff-Finalteilnehmer aufstiegsberechtigt.

Regionalliga Nord-Ost

Modus 
In der Saison 2007/2008 wurde die Regionalliga Nord-Ost in zwei Staffeln (Nord und Ost) aufgeteilt. Die fünf besten Teams jeder Staffel qualifizierten sich für die gemeinsame Hauptrunde. Die insgemsant vier verbliebenen Teams aus der Vorrunde (3 Teams aus der Staffel Nord und 1 Team aus der Staffel Ost) ermittelten in der Abstiegsrunde den Absteiger. Die vier besten Teams der Hauptrunde spielten in den Play-offs den Aufsteiger in die Oberliga aus.

Staffel Ost

Teilnehmer 
Der ELV Tornado Niesky trat als Nachfolger der SG Niesky/Weißwasser an. Der EHC Johnsdorfer Falken war als Meister der Sachsenliga aufgestiegen. Der ESC Berlin 2007 war eine neugegründete Eishockey-Abteilung im Berliner Schlittschuhclub.

Vorrunde

Staffel Nord

Teilnehmer 
Aus der Folge einer Insolvenz des Braunlager SC Harz, traten in dieser Saison der neugegründete ESC Harzer Wölfe, als Nachfolgeverein, an. Da die restlichen Vereine ebenfalls durch sportliche Aufstiege neu in der Liga waren, bestand diese letztlich nur aus Neulingen.

Vorrunde

Meisterrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden komplett im Modus "best-of-three" ausgetragen.

Halbfinale

Finale 

Der EHV Schönheide war als Meister berechtigt an der Eishockey-Oberliga 2008/09 teilzunehmen. Er verzichtete jedoch genauso darauf, wie der ECC Preussen Juniors aus Berlin. Beide nannten finanzielle Gründe als Bestimmung für einen Verzicht auf den Aufstiegst und wollten stattdessen diesen erst in der kommenden Saison wagen.

Abstiegsrunde 

Der EHC 05 Salzgitter Steelers war damit sportlich in die Verbandsliga Nord abgestiegen. Der ESC Berlin 2007 ging nach der Saison pleite und die Mannschaften Reservemannschaften aus Wedemark und Bremerhaven zogen sich zurück. Die Liga wurde zur kommenden Saison wieder in zwei eigenständige Regionalligen (Nord bzw. Ost) aufgeteilt.

Regionalliga Nordrhein-Westfalen

Modus 
Bis zum 26. Dezember 2007 wurde zunächst eine Einfachrunde mit den elf Mannschaften gespielt. Der ESC Trier musste wegen der Schließung der Eishalle während der Vorrunde den Spielbetrieb einstellen, die ausgetragenen Spiele wurden gestrichen. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Oberliga.
Die Teams der Plätze 7 bis 11 qualifizierten sich zusammen mit zwei Verbandsligisten für den NRW-Pokal.

Vorrunde 
 Die sechs besten Teams qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Oberliga
 Die Teams der Plätze 7 bis 11 nahmen am NRW-Pokal teil

NRW-Pokal

Regionalliga Hessen

Modus 
 Die an der Regionalliga teilnehmenden sechs Mannschaften spielten eine Einfachrunde aus, nach der die beiden besten an der Aufstiegsrunde zur Oberliga und die anderen Mannschaften am Hessen-Pokal teilnehmen sollten
 Der Meister, RSC Darmstadt, verzichtete auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde und nahm stattdessen am Hessen-Pokal teil.
 An dieser Liga konnten auch interessierte Mannschaften aus dem Regionalverband Rheinland-Pfalz teilnehmen

Vorrunde

Hessen-Pokal

Baden-Württemberg-Liga 
Die Baden-Württemberg-Liga wurde vom Eissport-Verband Baden-Württemberg organisiert.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften an der Baden-Württemberg-Liga teilten sich in der Vorrunde in zwei Runde auf:
 die Mannschaften mit Interesse an einer Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga spielten in der Qualifikationsrunde die beiden an der Aufstiegsrunde teilnehmenden Mannschaften aus, während die weiteren Mannschaften anschließend an der Meisterschaftsrunde teilnahmen.
 die weiteren Mannschaften spielten die Vorrunde aus, nach der die besten 5 Mannschaften an der Meisterschaftsrunde und die beiden weiteren Mannschaften an der Landesliga Baden-Württemberg Auf-/Abstiegsrunde teilnahmen.

Qualifikationsrunde für die Aufstiegsrunde zur Oberliga 
 Die Plätze 1 und 2 nahmen an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teil.
 Die Plätze 3 und 4 nahmen an der Meisterschaftsrunde teil.

Vorrunde 
 Die Plätze 1 bis 5 nahmen an der Meisterschaftsrunde teil.
 Plätze 6 bis 7 nahmen an der Landesliga Baden-Württemberg Auf- und Abstiegsrunde teil.

Meisterschaftsrunde

Landesliga Baden-Württemberg Auf-/Abstiegsrunde

Aufstiegsrunde zur Oberliga

Modus 
Ursprünglich war vorgesehen, dass die zehn sportlich qualifizierten Teilnehmer (sechs aus der Regionalliga Nordrhein-Westfalen, zwei aus der Regionalliga Hessen und zwei aus der Baden-Württemberg-Liga) eine Vorrunde als Einfachrunde ausspielten. Da aus der Regionalliga Hessen der RSC Darmstadt auf die Teilnahme verzichtete, wurde die Vorrunde nur mit neun Mannschaften ausgetragen.

Nach der Vorrunde qualifizieren sich die besten 4 Mannschaften für die Playoffs.
Der Sieger der Playoffs und die in der Abschlusstabelle als nächstbeste platzierte Mannschaft aus dem nicht den Sieger stellenden Landesverband können in die Oberliga 2008/09 aufsteigen.

Vorrunde 
Stand: 30. März 2008

Playoffs 
1. Runde (Modus Best-of-Two)
 Herner EV 2007 – Bietigheim/Stuttgart 2:0 (6:3, 8:2)
 EHC Dortmund – ESV Hügelsheim 2:0 (7:6, 5:3)

2. Runde (Modus Best-of-Two)
 Herner EV 2007 – EHC Dortmund 1:1 (6:5, 3:4) (Der Herner EV siegte im Penaltyschießen und ist damit für die Oberliga qualifiziert.)

Bayernliga

Modus 
Die sechzehn teilnehmenden Mannschaften spielen in einer Einfachrunde die acht Playoff- und acht Playdown-Teilnehmer aus.

Die vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaft des EC Ulm/Neu-Ulm 2000 blieb trotz der Abmeldung in der Tabelle und behielt die bis zur Abmeldung erzielten Punkte – die noch ausstehenden Partien wurden mit 2:0 Punkten und 5:0 Toren für die gegnerische Mannschaft gewertet.

Vorrunde

Meisterschafts-Play-offs 

Viertelfinale (Modus Best-of-Five)

 Viertelfinale 1 EHC Waldkraiburg – ESV Königsbrunn 3:0 (4:1, 6:3, 8:4)
 Viertelfinale 2 ECDC Memmingen – ERV Schweinfurt 0:3 (2:6, 4:7, 0:2)
 Viertelfinale 3 TSV Peißenberg – ERC Sonthofen 1999 3:1 (6:2, 1:4, 6:3, 4:1)
 Viertelfinale 4 EC Pfaffenhofen – EHC 80 Nürnberg 3:2 (3:4 n. V., 3:5, 5:4, 6:2, 6:3)

Halbfinale (Modus Best-of-Three)

 EHC Waldkraiburg – ERV Schweinfurt 2:1 (7:4, 4:5 n. V., 8:4)
 TSV Peißenberg – EC Pfaffenhofen 1:2 (3:4, 8:2, 2:4)

Finale (Modus Best-of-Three)

 EHC Waldkraiburg – EC Pfaffenhofen 2:1 (5:4, 3:4, 4:3 n. P.)

Spiel um Platz 3 (Modus Best of Three)

 TSV Peißenberg – ERV Schweinfurt 2:1 (3:9, 4:3, 7:2)

Die Finalteilnehmer Waldkraiburg und Pfaffenhoffen verzichteten auf den Aufstieg in die Oberliga.

Playdowns 

 die Sieger der jeweiligen Partien sind sportlich für die Bayernliga 2008/09 qualifiziert.
 die Verlierer der zweiten Runde sind die beiden sportlichen Absteiger in die Landesliga Bayern.
 der jeweilige Gegner der vom Spielbetrieb abgemeldeten Mannschaft des EC Ulm/Neu-Ulm 2000 ist spiellos qualifiziert.

1. Runde (Modus Best of Five)

 Spiel 1 ESC Dorfen (9.) – EV Fürstenfeldbruck (16.) 3:0 (5:3, 7:4, 7:4)
 Spiel 2 TSV Erding (10.) – EV Pfronten (15.) 3:0 (5:4, 9:1, 16:1)
 Spiel 3 Höchstadter EC(11.) – EC Ulm/Neu-Ulm 2000 (14.) 3:0 (5:0, 5:0, 5:0)
 Spiel 4 Wanderers Germering (12.) – VER Selb (13.) 1:3 (7:4, 3:4 n. V., 2:8, 2:7)

2. Runde (Modus Best of Three)

 Spiel 5 Wanderers Germering – EV Fürstenfeldbruck 2:0 (5:3, 9:5)
 Spiel 6 EC Ulm/Neu-Ulm 2000 – EV Pfronten 0:2 (0:5, 0:5)

Regionalliga 2007